Miejscowości w Kanadzie:
 Meadow Lake – miasto w prowincji Saskatchewan
Miejscowości w USA:
 Meadow Lake – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Valencia
Gminy w USA:
 Meadow Lake (ang. Meadow Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes